«Distrito (de) San José» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Costa Rica 
 Distrito de San José, Alajuela, provincia de Alajuela.
 Distrito de San José, Atenas, provincia de Alajuela.
 Distrito de San José, Grecia, provincia de Alajuela.
 Distrito de San José, San Isidro, provincia de Heredia.
 Distrito de San José, Upala, provincia de Alajuela.

en España 
 Distrito de San José, Zaragoza, provincia de Zaragoza.

en Perú 
 Distrito de San José, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad.
 Distrito de San José, provincia de Azángaro, departamento de Puno.
 Distrito de San José, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque.